Кастельфуліт-да-ла-Рока — муніципалітет у кумарці Гарротша, провінція Жирона, Каталонія, Іспанія. Міська територія межує з впаданням річок Флувіа і Торонелл, між якими піднімається базальтова скеля міста.

Базальтова скеля 
Базальтова скеля, на якій розташоване місто, має висоту понад 50 метрів і майже кілометр. Вона утворилася при накладенні двох потоків лави.

Галерея

Населення

Примітки

Посилання 

 Офіційний вебсайт  
 Сторінки урядових даних  (каталанською)

Ґарроча
Кумарки Каталонії
Жирона (провінція)